Kim Haagensen (født 10. august 1972) er en dansk floorballspiller og regnet som en af de bedste spillere, Danmark har haft, og er blevet kåret til årets spiller i Danmark, været topscorer i ligaen samt deltaget VM.

I 1990 spiller han sin første kamp mod Hirtshals. Kampen blev vundet og Kim Haagensen var med til at stifte Frederikshavn Bulldogs i 1991/92, hvor han i mange år skulle være en dominerende spiller på banen.

Som spiller deltog han i sit første DM i sæsonen 1991/92, hvor han med Frederikshavn vandt sølv.

Kim Haagensen debuterede på landsholdet ved Danmarks første VM i 1998, 26 år gammel. 

Kim er gift med Anne-Mette Haagensen og sammen har de datteren Maria Haagensen.

Karriere

Frederikshavn Bulldogs 
6 sæsoner blev det til i Frederikshavn Bulldogs, hvor Kim Haagensen var den farligste angriber i Danmark i de sæsoner. Kim Haagensen var i 4 DM finaler uden at vinde guld, samt fik 2 bronzemedaljer.

Brønderslev 
Med skiftet til Brønderslev blev det til endnu en tabt DM finale, og sæsonen efter var han retur i barndomsklubben.

Frederikshavn Bulldogs 
Endelig blev det til DM guld da Frederikshavn vandt over Rødovre i finalen og sæsonen efter blev det til DM bronze.

FC Outlaws 
Naboerne i Frederikshavn FC Outlaws blev næste klub, og i 2 sæoner hos FC Outlaws blev det til 2xDM guld, samt to sæsoner hvor Kim Haagensen havde et pointsnit på over 5 pr kamp

Frederikshavn Bulldogs 
Karrieren blev sluttet af i barndomsklubben, hvor Kim Haagensen i en alder af 36 år indstillede karrieren. Det blev til endnu et DM da Frederikshavn Bulldogs vandt DM i sæsonen2006/07

Landskampe 
Kim Haagensen deltog ved VM i 1998 og i 2000, og begge gange blev det til 4.pladser til DM, hvilket er det bedste et Dansk landshold har præsteret.

Ved VM i 2000, er Kim Haagensen spilleren med de afgørende scoringer. Mod Letland sikrer han en 3-2 sejr med 22 sekunder tilbage af kampen. og mod Norge hvor han sikrer Danmark 1-1 og dermed en plads i VM semifinalen, scorer han på et typisk Kim Haagensen mål. En lang bold spilles op fra en dansk back til Kim Haagensen der modtager bolden med ryggen til målet, men i en glidende bevægelse drejer rundt og enkelt udligner igen i slutningen af 3.perione.

Hædersbevisninger 
5 x topscorer i DM slutspillet (1995/96, 1999/00, 2001/02, 2002/03 og 2006/07)

6 x topscorer i grundspillet (1993/94, 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04

Årets spiller 2003.

Statistik

Referencer 

Floorballspillere fra Danmark